Соревнования по стрельбе из лука в командном первенстве среди смешанных команд были одним из пяти видов соревновательной программы на летних Олимпийских играх 2020. Они прошли на территории . Квалификационный раунд прошёл 23 июля, финал состоялся 24 июля. В квалификации, призванной определить участников финального раунда, принимали участие команды из 29 стран, выставивших по одному участнику в мужском и женском разрядах. В финальной части соревнований приняли участие спортсмены из 16 стран. Соревнования смешанных команд впервые проводились на летних Олимпийских играх.

Призёры

Предыстория 
На играх 2020 данный вид программы был представлен впервые, став первым изменением в программе соревнований по стрельбе из лука со времён её включения в соревнования в 1988 году.

Соревнования в командном первенстве среди смешанных команд впервые были проведены на этапе Кубка мира в 2007 году. Они были включены в качестве показательных выступлений на чемпионате мира по стрельбе из лука 2009, а на на ЧМ-2011 данный вид был добавлен в соревновательную программу. С 2010 года соревнования смешанных команд были добавлены в программу летних юношеских Олимпийских игр, а с 2016 года и в программу летних Паралимпийских игр.

Квалификация 

Прямых квот в соревнованиях среди смешанных команд выделено не было. Каждый национальный олимпийский комитет (НОК), представленный по крайней мере одним спортсменом в мужском и женском отборе, имел возможность принять участие в квалификации.

Формат 
Как и на других соревнованиях по стрельбе из лука, спортивным снарядом на соревнованиях смешанных команд, проводимых под эгидой и по правилам  на одобренной 70-метровой дистанции, является лук с обратным загибом. 16 команд по два лучника (мужчина и женщина) в каждой принимают участие в матчевых раундах. Соревнования начинаются с квалификационных раундов, во время который каждый стрелок пускает 72 стрелы (эти же раунды используются для квалификации во все виды соревновательной программы). В плей-офф выходят 16 сильнейших сборных по итогам квалификационного раунда. Результаты лучших представителей НОК (страны) в мужской и женской квалификации суммировались, давая в сумме результат смешанной команды. Сетка плей-офф формируется, исходя из занятого сборной места в квалификации. В плей-офф НОК мог сделать замену лучников. Каждый матч состоит из 4 сетов по 4 стрелы, по две стрелы на лучника. Команда с лучшим результатом в сете (по итогам 4 выстрелов) получает два очка за сет; если в сете зафиксирована ничья, команды получают по одному очку. Первая команда, получившая 5 очков в сете, выигрывает матч. Если после 4 сетов зафиксирована ничья 4:4, то проводится дополнительный тай-брэк-сет, в котором каждый стрелок команды использует по одной стреле; если после этого счёт остаётся равным, побеждает та команда, чья стрела окажется ближе к центру.

Рекорды 
До данного соревнования мировой и олимпийский рекорды в данном виде спорта были таковы:

 Квалификационный турнир в 144 стрелы

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификационный раунд

Плей-офф 

 Курсивом выделен итоговый счёт по сетам

Примечания: Сборная Китая заменила своих лучших лучников после отборочного раунда. В сборной Франции лучшего лучника страны в мужском разряде Пьера Плиона сменил Жан-Шарль Валладон.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на сайте Olympedia.org
 Результаты на официальном сайте Международной федерации стрельбы из лука